Papunen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Papunen (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Papunen (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar